Патріархат (від  — «батько» і  — «початок, влада»)

 Патріархат — домінування чоловіка в суспільстві; відповідний період і система суспільних відносин.
 Патріархат — церква, яку очолює патріарх.

Посилання 
 Патріархат //